in Italië:
Chiesanuova (Turijn), een gemeente
Chiesanuova (Sannicola), een plaats in de provincie Lecce
Chiesa Nuova (Rome), een kerk in Rome
Bosco Chiesanuova, een gemeente in de provincie Verona
Chiesanuova (San Marino), een gemeente in San Marino